Alexie steht für:
 Verlust des Lesevermögens, siehe Dyslexie

Alexie ist der Familienname folgender Personen:
 Sherman Alexie (* 1966), indianisch-US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor

Siehe auch: